Gunung Manaon (Panyabungan), een plaats in Indonesië
Gunung Manaon (Sosa), een plaats in Indonesië